Pagaruša (serbiska: Пагаруша, albanska: Pagarushë, Pagarusha) är ett samhälle i Kosovo. Det ligger i den sydvästra delen av landet,  km sydväst om huvudstaden Priština. Pagaruša ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Pagaruša är kuperad åt sydväst, men åt nordost är den platt. Terrängen runt Pagaruša sluttar söderut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Pagaruša. Runt Pagaruša är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Suva Reka,  km sydost om Pagaruša. Trakten runt Pagaruša består till största delen av jordbruksmark. 

Klimatet i området är fuktigt och subtropiskt. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är april, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kosovo